De vlag van de Oekraïense stad Kiev, zie Vlag van Kiev (stad);
  De vlag van de Oekraïense oblast Kiev, zie Vlag van Kiev (oblast).